«Жуки́» — российский комедийно-приключенческий телесериал производства компании Comedy Club Production. Съёмки сериала проходили в деревне Нижние Подгоричи Перемышльского района Калужской области и окрестностях местного храма Николая Чудотворца.

Премьера состоялась 2 сентября 2019 года на телеканале ТНТ.

25 сентября 2019 года на ТНТ был показан фильм о фильме «Жуки. За кадром».

22 октября 2019 года сериал был официально продлён на второй сезон.

2 июля 2020 года стартовали съёмки второго сезона сериала. Премьерный показ новых серий начался 5 апреля 2021 года.

29 апреля 2021 года на ТНТ состоялась премьера фильма о фильме «Жуки-2. За кадром», в котором креативные продюсеры, сценаристы проекта Максим Пешков и Сергей Нотариус официально объявили о продлении сериала на третий сезон.

Съёмки третьего сезона, объявленного финальным, стартовали 12 июня 2022 года.

Премьера заключительного сезона состоялась 5 декабря 2022 года в 20:00 на телеканале ТНТ. Новые серии выходили с понедельника по четверг в 20:30. 

Финальная серия вышла в эфир ТНТ 28 декабря 2022 года.

Сюжет 
Никита, Артемий и Денис, программисты из Москвы, разработали уникальное интернет-приложение для смартфонов «TWIN». Но в последний момент многомиллионная сделка с инвестором срывается, и парней призывают на службу в армию. Они решают выбрать альтернативную службу, для несения которой едут в вымышленную деревню Жуки Саратовской области, где пытаются довести свой проект до конца. В Жуках ребята не только столкнулись с непривычным для них деревенским бытом, но и создали в сарае серверную с доступом в Интернет — для поддержки их общепланетарного проекта «TWIN».

Параллельно с работой, у каждого из москвичей бурно развивается личная жизнь.

В ролях 

 —

Награды 

 15 марта 2020 года сериал получил в качестве приза «Специальное упоминание жюри», а актёр Максим Лагашкин стал обладателем награды в категории «Лучшая мужская роль второго плана» на III Фестивале многосерийных художественных фильмов «Утро Родины».
 31 мая 2020 года сериал получил Профессиональный приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино в номинации «Лучший комедийный сериал» на VIII Премии АПКиТ.

Список сезонов

Эпизоды

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Саундтрек 

 «Есть как есть» — Вадяра Блюз (участник объединения «Gazgolder»).

Рецензии 
 Рецензия на сериал «Жуки»: Страх и отвращение в российской глубинке // Film.ru, 10 сентября 2019
 Дауншифтинг поневоле: почему новый сериал «Жуки» придётся по вкусу аудитории телеканала ТНТ // Tricolor TV Magazine, 5 сентября 2019
 «Сядь. Некуда тут идти»: рецензия на сериал «Жуки» // Газета.Ru, 2 сентября 2019
 Рецензия на сериал «Жуки»: как авторам «Интернов» снова удалось создать комедийный хит // Вокруг ТВ, 30 августа 2019

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на сайте канала ТНТ
 Страница сериала на сайте онлайн-кинотеатра PREMIER
 Страница сериала на сайте компании Comedy Club Production

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2019 году
Телесериалы России, завершённые в 2022 году
Телесериалы телеканала ТНТ
Комедийные телесериалы России
Телесериалы-ситкомы России